Catalina Fernández de Córdoba puede referirse a los siguientes personajes:

 Catalina Fernández de Córdoba y Enríquez (1495-1569)
 Catalina Fernández de Córdoba y Ponce de León (1547-1574)
 Catalina Fernández de Córdoba y Figueroa (1589-1646)